Jähde oder Jaehde ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Jähde (1860–1923), Erfinder und Unternehmer
 Hans Jähde (1922–1983), deutscher Politiker (NPD)
 Ulrich Jaehde (* 1961), deutscher Apotheker und Professor für Klinische Pharmazie

Siehe auch:
 Jäde